Olry Terquem ist der Name folgender Personen:

* Olry Terquem (Mathematiker) (1782–1862), französischer Mathematiker
 Olry Terquem (Geologe) (1797–1887), französischer Geologe